CSM puede referirse a:

Compatibility Support Module. Es un módulo opcional en los BIOS para habilitar compatibilidad en Sistemas Operativos antiguos con el booteo UEFI.
Chainsaw Man, una serie de manga japonés escrita e ilustrada por Tatsuki Fujimoto.
Cantigas de Santa María, una colección de canciones vernáculas gallegas-portuguesas medievales y poemas en alabanza a la Virgen María.
Chaos Space Marines, en el universo ficticio de Warhammer 40,000.
Council of Stellar Management, un consejo electo por Eve Online para representar las opiniones de los jugadores ante el creador del juego.
Cigarette Smoking Man, un personaje en la serie de televisión The X-Files.
Chartered Semiconductor Manufacturing, una fundición de semiconductores en Singapur.
Chateau Ste. Michelle, una bodega americana.
Cravath, Swaine & Moore, un bufete de abogados internacional.
Módulo de mando y servicio, un componente de la nave espacial Apollo.
The Christian Science Monitor, un periódico semanal internacional publicado por la Iglesia de Cristo, Científico.
Clínica Santa María, centro de salud chileno.

Siglas